Marie Katrine Rasch (født: 3. november 1991)  er en dansk skuespiller. Hun har medvirket i filmene Send mere slik fra 2001, Møgunger fra 2003 og Forbrydelser fra 2004. I 2003 havde hun en rolle  på Husets Teater i forestillingen "Alle hans gerninger".

Kilder og henvisninger

 

Børneskuespillere fra Danmark